De Super G voor mannen bij het alpineskiën tijdens de Olympische Jeugdwinterspelen 2020 vond plaats op vrijdag 10 januari 2020. De Zweed Adam Hofstedt won de gouden medaille.

Uitslag 

Mannen Super G